Alekseï Tsereteli (1864-1942), prince géorgien et impresario d'opéra russe ;
 Akaki Tsereteli (1840-1915), poète et une figure du mouvement de la libération de la Géorgie ;
 Grigol Tsereteli (1870-1938), philologue géorgien ; 
 Irakli Tsereteli (1881-1959), homme d'État russe et géorgien ;
 Tamar Tsereteli (née en 1985), joueuse d'échecs géorgienne ;
 Tamaz Tsereteli (1999-), coureur cycliste géorgien ;
 Zourab Tsereteli (1934-), sculpteur monumentaliste géorgien et de citoyenneté russe.

Voir aussi 
 (18284) Tsereteli un astéroïde aréocroiseur.